Das Dameneinzel der Australian Open 1969 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Titelverteidigerin war Billie Jean King. Das Finale bestritten Margaret Court und Billie Jean King, das Court in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1969